Osoby o nazwisku Śniadecki
 Bartosz Śniadecki (1981–), muzyk
 Jan Władysław Śniadecki (ur. 1756, zm. 1830) – polski astronom i matematyk
 Jędrzej Śniadecki (ur. 1768, zm. 1838) – polski lekarz, biolog, chemik i filozof
 Krzysztof Śniadecki (1974–), motorowodniak

 Inne
 Śniadecki – krater księżycowy
 MF Jan Śniadecki – prom